Шазо () — французская коммуна региона Рона — Альпы.
 Шазо, Жан-Франсуа Симон (Jean-François Simon Chazaud; 1743—1818) — французский государственный деятель, член законодательного собрания и конвента.
 Шазо, Марсиаль-Альфонс (Martial-Alphonse Chazaud; 1827—1880) — французский историк.
 Шазо де Нантиньи, Луи (Louis Chasot de Nantigny; 1692—1755) — французский генерал и писатель.

Примечания